De Belgische Supercup van het seizoen 1993/1994 vond plaats op 17 augustus 1994 in het Constant Vanden Stockstadion. Landskampioen en Bekerwinnaar RSC Anderlecht nam het op tegen verliezend Bekerfinalist en vicekampioen Club Brugge. Club Brugge won met 1-3. Voor blauw-zwart was het de zevende Supercup in de geschiedenis van de club.

Wedstrijddetails 

Supercup voetbal België
Bekervoetbal 1994
Voetbalwedstrijd in Brussel
Sportevenement in Anderlecht